Polich ist der Familienname folgender Personen:
 John Polich (1916–2001), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Mike Polich (* 1953), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Pölich